Крулль () — немецкая фамилия.
 Крулль, Александр (род. 1970) — немецкий музыкант и продюсер.
  (1899—1971) — немецкий математик.
 Крулль, Жермена (1897—1985) — немецкий фотограф.
 Крулль, Феликс (род. 1954) — немецкий хоккеист на траве.

См. также 
 
 Кралл
 «Крулл» — американский фильм 1983 года.
 «Франц Крулль» — машиностроительный завод в Таллине.